Zębowo (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Toruński
 Zębowo (Pommeren), een plaats in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Słupski
 Zębowo (Groot-Polen), een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Nowotomyski